__БЕЗКН__
Zn ili ZN može biti:
 Oznaka za hemijski element cink (-{zincum}-); pravilna upotreba: isključivo latinički transkript -{Zn}-;
 oznaka za azimut;
 oznaka za zenit;
 oznaka mikrobiološke Cil-Nelsen boje.

Skraćenice i slova
Hemijski znak